Mario (Mario De Candia), pseudonimo di Giovanni Matteo De Candia – tenore italiano 
 Mario De Candia – attore italiano